River Street Bridge ist der Name folgender Brücken:

im NRHP gelistet:
 River Street Bridge (Floyd County, Iowa), ID-Nr. 98000778
 River Street Bridge (Hardin County, Iowa), ID-Nr. 98000526

sonstige:
 River Street Bridge (Massachusetts) über den Charles River zwischen Boston und Cambridge